Familienforschung oder Familiengeschichte steht für:

 Genealogie, die Erforschung der Abstammung und Nachkommenschaft von Personen und Familien
 die humanwissenschaftliche Beschäftigung mit Fragen zum Themenkreis „Familie“, siehe Familie

Siehe auch: